Джовинаццо:

 Джовинаццо — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Бари.
 Джовинаццо, Джироламо (род. 1968) — итальянский дзюдоист.
 Джовинаццо, Кармин (род. 1973) — американский актёр.